Anastasija Pivovarova era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Il singolare del torneo di tennis Open Saint-Gaudens Midi Pyrénées 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Mariana Duque-Mariño che ha battuto in finale Claire Feuerstein 4–6, 6–3, 6–2.

Teste di serie

  Aleksandra Panova (secondo turno)
  Edina Gallovits-Hall (secondo turno)
  Arantxa Rus (secondo turno)
  Irina Falconi (primo turno)

 Heather Watson (primo turno)
 Melinda Czink (primo turno)
 Valerija Savinych (semifinali)
 Erika Sema (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Open Saint-Gaudens Midi Pyrénées 2012